Hospital Marítimo de Santa Isabel — unidade de saúde de Niterói, Brasil
 Hospital Santa Isabel (Blumenau) — nosocômio catarinense
 Hospital Santa Isabel (São Paulo) — unidade particular da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo
 Hospital Santa Izabel — casa de saúde baiana na capital Salvador

Desambiguações de organizações